Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), homme politique et historien espagnol
 Anne Canovas, actrice française